Сантарен (иногда Сантарем,  — от Святая Ирина):

 Сантарен (Пара) — муниципалитет, штат Пара Бразилии.
 Сантарен (микрорегион) — микрорегион, штат Пара Бразилии.
 Сантарен (Параиба) — муниципалитет, штат Параиба Бразилии.

 Сантарен (Португалия) — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета, центр исторической провинции Рибатежу.
 Сантарен — округ в центральной Португалии.

 Сантарем (сыр) — сорт козьего сыра.

См. также 
 Святая Ирина